Osoby
 Ion Budai-Deleanu (1760–1820) – rumuński pisarz i filolog
 Augustin Deleanu (1944–2014) – rumuński piłkarz